Жан-Пиѐр Лео̀ () е френски актьор, роден на 5 май 1944 г. в Париж, Франция. Към началото на 2010 г. се е снимал в 85 филма.

Награди 
 Носител на почетна награда „Сезар“ през 2000 г.

Частична филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Френски актьори и актриси
Деца актьори
Носители на награда Сезар
Носители на ордена на Почетния легион
Родени в Париж